Marazuch (Marasuchus) – rodzaj niewielkiego triasowego archozaura z kladu Dinosauriformes, blisko spokrewnionego z dinozaurami. Nazwa Marasuchus wywodzi się od słów: mara – nazwy gryzoni żyjących w Ameryce Południowej – i od greckiego słowa souchos, oznaczającego krokodyla. Marasuchus był małym, smukłym, długoogoniastym archozaurem. Miał długi tułów i esowato wygiętą szyję i mierzył około 40 cm długości. Występował w późnym triasie, około 236–234 miliony lat temu, na obszarze dzisiejszej Argentyny.

Szczątki marazucha zostały odkryte w osadach formacji Los Chañares w argentyńskiej prowincji La Rioja przez Alfreda Romera w 1972. Romer nowy gatunek opisał pod nazwą Lagosuchus lilloensis. W 1994 Paul Sereno i Andrea Arcucci po gruntownych badaniach porównawczych z Lagosuchus talampayensis, który uchodzi za drugi wątpliwy gatunek lagozucha, dokonali zmiany nazwy gatunku na Marasuchus lilloensis ze względu na niediagnostyczny materiał kopalny Lagosuchus talampayensis.

Filogeneza 
 Uproszczony kladogram według Ezcurry (2006)

Galeria

Przypisy 

Avemetatarsalia
Gady triasu
Wymarłe gady Ameryki Południowej